Alekseï Pavlovitch Tezikov - en russe :  et en  - (né le  à Togliatti en URSS et mort le  dans la même ville) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, Alekseï Tezikov commence sa carrière avec le Lada Togliatti. L'équipe remporte la Superliga 1996. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1996 dans la Ligue nationale de hockey par les Sabres de Buffalo en , en . Sélectionné en quatrième position lors de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey par les Wildcats de Moncton, il part en Amérique du Nord. Il joue deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec puis passe professionnel. Il a porté les couleurs de deux franchises de la LNH : les Capitals de Washington et les Canucks de Vancouver. En 2003, il revient en Russie après une saison blanche.

Carrière internationale 
Alekseï Tezikov a représenté la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1998 : remporte le trophée Raymond-Lagacé.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Lada Togliatti|| Superliga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || ||
|-
| rowspan=2|1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 60|| 15|| 33|| 48|| 144|| 10|| 3|| 8|| 11|| 20
|-
| 1998-1999|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 25|| 9|| 21|| 30|| 52|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1998-1999|| Cyclones de Cincinnati|| LIH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1998-1999|| Americans de Rochester|| LAH|| 31|| 3|| 7|| 10|| 41|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1998-1999|| Capitals de Washington|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| Pirates de Portland|| LAH|| 53|| 6|| 9|| 15|| 70|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| Capitals de Washington|| LNH|| 23|| 1|| 1|| 2|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| Pirates de Portland|| LAH|| 58|| 7|| 24|| 31|| 58|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 13|| 2|| 6|| 8|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| Moose du Manitoba|| LAH|| 28|| 5|| 6|| 11|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 18|| 1|| 0|| 1|| 30|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 29|| 1|| 3|| 4|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 48|| 2|| 3|| 5|| 52|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2006-2007|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 37|| 2|| 8|| 10|| 46|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 56|| 4|| 9|| 13|| 68|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2008-2009|| Severstal Tcherepovets|| KHL|| 36|| 2|| 2|| 4|| 40|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2009-2010|| CSK VVS Samara|| Vyschaïa liga|| 16|| 2|| 4|| 6|| 36|| || || || ||
|-
| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 13|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Lada Togliatti || VHL || 42|| 4|| 21|| 25|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm || VHL || 10|| 0|| 1|| 1|| 6|| 8|| 2|| 3|| 5|| 12
|-
| 2011-2012|| Donbass Donetsk || VHL || 11|| 0|| 2|| 2|| 31|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Donbass Donetsk 2 || PHL || 28|| 5|| 20|| 25|| 20|| || || || ||
|-
| 2012-2013|| HK Sokil Kiev || PHL || 35|| 4|| 16|| 20|| 66||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 10|| 0|| 6|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Saryarka Karaganda || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Riazan || VHL || 17|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Berkout Karaganda || Kazakhstan || 12|| 0|| 7|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Sokol Krasnoïarsk || VHL || 17|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 23 || 0 || 5 || 5 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 1998 ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 3|| 3|| 6||align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1978
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du Saryarka Karaganda
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du HK Riazan
Décès à 42 ans
Mort d'une crise cardiaque
Décès en juillet 2020
Décès à Togliatti